През 2009 г. се провежда поредното състезание по снукър Открито първенство по снукър на Уелс.

Турнирът се състои между 16 и 22 февруари в The Newport Centre, Нюпорт, Уелс. Спечелен е от англичанина Алистър Картър, който побеждава северно ирландеца Джо Суейл във финала с 9 – 5 фрейма. Това е първа ранкинг турнирна победа за Картър след 12 години в професионалния снукър, както и първи финал в кариерата на Суейл.

Награден фонд 
Победител: £ 35 000
Финалист: £ 17 500
Полуфинали: £ 8750
Четвърт финали: £ 6500
1/16 финали: £ 4275
1/32 финали: £ 2750
1/48 финали: £ 1725
1/64 финали: £ 1325

Най-голям брейк: £ 1000
Максимален брейк: £20 000

Общо: £ 225 500

Основна схема

Финал

Квалификационен кръг (9) 
Квалификациите за състезанието ще се проведат между 3 и 6 февруари в Понтинс Сентър, в град Престатин, Уелс.

* Срещата между Марк Уилямс и Дейвид Гилбърт се играе на 16 февруари от 14:00 ч. в Нюпорт, а срещите между Матю Стивънс и Анди Хикс, както и между Доминик Дейл и Лян Уънбо се състои на 16 февруари от 20:00 ч. българско време.

Сенчъри брейкове

Квалификационен кръг 
  Бари Пинчес 136
  Даниел Уелш 132
  Стюарт Петман 132
  Джейми Бърнет 131, 112, 110
  Мартин Гоулд 128, 105
  Андрю Норман 123
  Лян Уънбо 122, 100
  Анди Лий 120
  Алан Макманъс 119
  Джерард Грийн 111
  Пол Дейвисън 109
  Патрик Уелш 102

Основна схема 
  Марко Фу 142, 117, 115, 101
  Алистър Картър 141, 119, 116, 109
  Антъни Хамилтън 136, 100
  Мартин Гоулд 135
  Стив Дейвис 132
  Дейвид Гилбърт 131, 115
  Джон Хигинс 129
  Марк Селби 126
  Доминик Дейл 124, 104
  Нийл Робъртсън 124, 107
  Рони О'Съливан 118
  Шон Мърфи 116, 105
  Пол Дейвис 110
  Райън Дей 109, 104
  Майкъл Джъд 109
  Джо Пери 107
  Греъм Дот 105
  Джо Суейл 105
  Бари Пинчес 102
  Стивън Магуайър 101

Източници 

Открито първенство по снукър на Уелс
Нюпорт